Romblon bezeichnet:

 die Provinz Romblon im Bezirk MIMAROPA der Philippinen, siehe Romblon (Provinz) 
 die Insel Romblon, ein Teil der Provinz Romblon auf den Philippinen, siehe Romblon (Insel)
 die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz auf den Philippinen; siehe Romblon (Romblon)